Terneuzen (; Zeeuws: Terneuzen eller Neuzen) er en kommune og en by, beliggende i Zeeuws-Vlaanderen i den sydlige provins Zeeland i Nederlandene. Kommunen havde 54.467 indbyggere per 1. januar 2021.

Kernene 
Antal indbyggere per 1. januar 2015:

Galleri

Eksterne henvisninger 

 Kommunens hjemmeside

Kilder 

 
Byer i Zeeland
Kommuner i Zeeland